

Astronomia
1191_Alfaterna – asteroide della fascia principale.

Sport
Libertas Alfaterna – società polisportiva di Nocera Inferiore, scioltasi nel 2000.
Alfaterna Calcio 1974 – società calcistica di Nocera Inferiore, fondata nel 2006.

Pagine correlate 
 Nuceria Alfaterna